Лаура Хухтасаари (, род. 30 марта 1979, Мянття, Финляндия) — финский государственный и политический деятель. Член партии Истинные финны. Депутат Европейского парламента с 2 июля 2019 года. С апреля 2015 года по 1 июля 2019 года являлась депутатом эдускунты от избирательного округа Сатакунта. Кандидат в президенты Финляндии на выборах 2018 года, заняла на них 3-е место.

Биография 
Родилась 30 марта 1979 года в финляндском городе Мянття, область Пирканмаа. В 2004 году Лаура Хухтасаари окончила магистратуру в Университете Йювяскюля. В 2012 году была избрана в Городской совет Пори, получив 1064 голоса избирателей, в 2017 году вошла в Городской совет Пори уже с 2566 голосами избирателейу. В 2014 году участвовала в выборах в Европейский парламент в Финляндии и получила 9132 голоса, но не была избрана. 22 апреля 2015 году Лаура Хухтасаари была избрана в парламент Финляндии, получив 9259 голосов избирателей. В парламенте она является членом Комитета по правовым вопросам, Комитета по образованию и культуре, а также финляндской делегации в Северном совете.

В 2017 году Лаура Хухтасаари поддержала кандидатуру Юсси Халла-ахо на должность председателя партии Истинные финны. 10 июня 2017 года Лаура Хухтасаари избрана первым вице-президентом партии Истинные финны.

Кандидат в президенты Финляндии на выборах 2018 года. 4 августа 2017 года стала кандидатом от партии Истинные финны. 28 января 2018 года на выборах президента заняла 3-е место, набрав 6,9 % голосов.

По результатам выборов в Европейский парламент в Финляндии 26 мая 2019 года прошла в Европейский парламент.

Взгляды 
Лаура Хухтасаари убеждена, что в скором времени Европейский союз прекратит своё существование и Финляндия должна его покинуть. Она также выступает за то, чтобы Финляндия вышла из Оттавского договора и Парижского соглашения.

Выступает против того, чтобы Финляндия стала членом НАТО, но поддерживает развитие сотрудничества с этой организацией. Она поддерживает политику президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Лаура Хухтасаари является креационистом и заявляла, что теория эволюции не выдерживает никакой критики. Она также заявила, что Финляндия предпримет меры для того, чтобы снизить поток беженцев в эту страну.

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты эдускунты
Кандидаты в президенты Финляндии
Депутаты Европарламента от Финляндии
Женщины-политики Финляндии
Депутаты Европарламента (2019—2024)